Angely ist der Name folgender Orte:

 Angely, Gemeinde in Frankreich

Angely ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Angely (1787–1835), deutscher Lustspieldichter

sowie zweier Personen namens
 Regnaud de Saint-Jean d’Angély